Koninklijke Bibliotheek van België
 Koninklijke Bibliotheek (Nederland)
 Kungliga biblioteket, de nationale bibliotheek van Zweden
 Det Kongelige Bibliotek, de nationale bibliotheek van Denemarken
 Royal Library, Windsor, de bibliotheek van het Britse koninklijk huis